Saint-Hilaire-du-Bois, commune française de la Charente-Maritime
 Saint-Hilaire-du-Bois, commune française de la Gironde
 Saint-Hilaire-du-Bois, ancien nom officiel de la commune de Saint-Hilaire-de-Clisson (Loire-Atlantique)
 Saint-Hilaire-du-Bois, ancienne commune française de Maine-et-Loire, intégrée à Lys-Haut-Layon
 Saint-Hilaire-du-Bois, ancienne commune française de la Vendée, intégrée à La Caillère-Saint-Hilaire